Рюбен Схакен (; 3 апреля 1982, Амстердам, Нидерланды) — нидерландский футболист, игравший на позиции полузащитника. Выступал за сборную Нидерландов.

Клубная карьера 

Схакен проходил обучение в футбольных академиях «Аякса» и АЗ. В 2002 году он дебютировал за клуб первого дивизиона «Камбюр». В 2005 году Рюбен перешёл в «Вендам» в составе которого стал Лучшим футболистом первого дивизиона в сезоне 2007/08. За клуб Схакен сыграл более ста матчей. В 2008 году он перешёл в «ВВВ-Венло», которому помог в первом же сезоне выйти в Эредивизи.

В марте 2010 году Схакен подписал контракт с «Фейеноордом», который вступал в силу в 1 июля. 15 августа в матче против «Эксельсиора» он дебютировал за новую команду. 17 сентября 2011 года в поединке против «Де Графсхап» Рюбен забил свой первый гол за «Фейеноорд». 4 декабря в дерби против ПСВ Схакен забил один из мячей и помог своему клубу одержать победу. 31 июля 2012 года в поединке отборочного раунда Лиги Чемпионов против киевского «Динамо» Схакен забил гол, но его команда уступила.

В январе 2015 года Рюбен перешёл в азербайджанский «Интер» из Баку. 30 января в матче против клуба «Симург» он дебютировал в чемпионате Азербайджана. В том сезоне Схакен принял участие в 4 матчах чемпионата и одной кубковой игре.

Летом того же года Схакен вернулся на родину, подписав контракт на два года с клубом АДО Ден Хааг. 11 августа в матче против ПСВ он дебютировал за новую команду. Через четыре дня в поединке против «Твенте» Рюбен забил свой первый гол за АДО.

Международная карьера 
12 октября 2012 года в матче отборочного турнира Чемпионата Мира 2014 против сборной Андорры Рюбен дебютировал за сборную Нидерландов. В этом поединке он забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Нидерландов

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Вендам»
Игроки ФК «Камбюр»
Игроки ФК ВВВ-Венло
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Шамахы»
Игроки ФК АДО Ден Хааг
Игроки ФК ХБС